László Miklós (1903–1973) magyar színész, rendező, színpadi szerző, író, forgatókönyvíró
 László Miklós (1942) erdélyi magyar fotográfus
 László Miklós (?) szociológus